Tullekensmolen (zuid), een molen aan de zuidelijke oever van de Oude Beek in Beekbergen
 Tullekensmolen (noord), een voormalige molen aan de noordelijke oever van de Oude Beek in Beekbergen